Leixões kan syfta på:
Leixões, Matosinhos – en hamn i Matosinhos kommun utanför Porto i norra Portugal
Leixões SC – en sportklubb från Matosinhos, Portugal